Hutai bezeichnet:

 Hutai (Xinmin) (胡台镇), Großgemeinde der Stadt Xinmin in der chinesischen Provinz Liaoning
 Hutai (Chengxi) (虎台街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Chengxi in der chinesischen Provinz Qinghai